Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 52 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 25 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 29 спортсменок из 29 стран.

Олимпийской чемпионкой 2016 года в данной дисциплине является косоварка Майлинда Кельменди, которая проиграла уже в первом поединке венгерке Река Пупп.

Золотую медаль выиграла японка Ута Абэ, занимавшая второе место в рейтинге. В финальном поединке она победила лидера мирового рейтинга француженку Амандин Бюшар. Серебряный призёр Олимпиады-2016 итальянка Одетте Джуффрида заняла третье место, победив в бронзовом финале венгерку Река Пупп. Вторую бронзу завоевала Челси Джайлс из Великобритании (6-е место в рейтинге), победившая швейцарку Фабьен Кошер.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только одна дзюдоистка.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одну дзюдоистку. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 квалифицировавшихся по рейтингу спортсменок, на Олимпиаду путёвки получили одна европейка Татьяна Левицкая-Шуквани (Грузия), две африканки Тасиана Лима (Гвинея-Бисау), Сумия Ирауи (Марокко), три американки: Екатерина Гуйкэ (Канада), Кристине Хименес (Панама) и Сабиана Анестор (Гаити); две азиатки: Гульбадам Бабамуратова (Туркмения) и Качакорн Варасиха (Таиланд). Одно приглашение получила Арбреша Реждели из Северной Македонии, а также после перераспределния квот на Олимпиаду попала вьетнамка Нгуен Ти.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания